

Cinéma 
 Cheaters est un film américain réalisé par Lucius Henderson, sorti en 1916.
 Cheaters est un film américain réalisé par Phil Rosen, sorti en 1934.

Télévision 
 Cheaters (en français Menteurs) est une émission de télé réalité hebdomadaire.